Himilcó (en llatí Himilco, en grec antic Ἱμίλκων) va ser un senador cartaginès que menciona Titus Livi.

Livi diu que donava suport als Bàrquides. Quan Magó Barca va portar a Cartago la notícia de la desfeta romana a la Batalla de Cannes, Himilcó va protestar quan Hannó es va oposar davant del senat a que s'enviessin reforços a Anníbal.

Probablement és el mateix que després de l'any 216 aC va ser enviat a Hispània amb un exèrcit per substituir a Àsdrubal Barca que havia d'avançar cap a Itàlia.

Referències 

Cartaginesos
Militars cartaginesos de la Segona Guerra Púnica